A Copa da Itália (oficialmente Coppa Italia) é uma competição entre clubes de futebol italiano. Participam 42 equipes da Lega Calcio (20 da Serie A e 22 da Serie B), 27 da Lega Pro e 9 da Serie D. No primeiro turno (eliminatório) jogam todas as equipes da Lega Pro e Serie D, ao passo que as da Serie B entram a partir do segundo turno. A partir do terceiro turno entram as 12 equipes da Serie A que não estão participando de competições europeias. No quarto turno, restam 16 times sobreviventes das eliminatórias anteriores, que enfrentam-se até sobrarem 8, que se juntarão às 8 equipes da Serie A (as 7 participantes de competições europeias, mais a melhor classificada do campeonato anterior mas que não alcançou competições internacionais).

Todos os turnos, com exceção da semifinal, são jogados em partida única. Nas oitavas de final as equipes que estão em copas europeias jogam em casa. Porém, nas quartas de final, o mando de campo é decidido por sorteio.

A final é disputada em jogo único, no estádio Olímpico de Roma, com a presença do Presidente da Itália, que premia os vencedores.

Apenas 5 clubes conseguiram conquistar as duas maiores competições italianas - a Copa da Itália e o Campeonato Italiano - na mesma temporada: Juventus em 1959-1960, 1994-1995, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, Torino em 1942-1943, Napoli em 1986-1987, Lazio em 1999-2000 e Internazionale em 2005-2006 e 2009-2010.

Apenas 3 clubes conquistaram a competição com 100% de aproveitamento: na temporada 1986-1987, o Napoli conquistou 13 vitórias em 13 partidas; em 2009-2010, a Internazionale conseguiu 5 vitórias em 5 jogos e na temporada 2017-2018 foi a vez da Juventus obter 5 vitórias em 5 jogos.

A Juventus é maior vencedora, com 14 títulos, e por ter atingido este número de conquistas, ganhou o direito de bordar uma estrela de prata na camisa.

A equipe vencedora recebe a qualificação para a fase de grupos da UEFA Europa League na próxima temporada. Se a equipe vencedora se classificar para a UEFA Champions League ou da UEFA Europa League, através da posição da Serie A, a vaga vai para o sexto colocado da Serie A.

A equipe vencedora terá a pequena "coccarda" tricolor em seus uniformes.

Lista de Campeões

Desempenho por clube

Desempenho por região

Ver também 
Serie A
Serie B
Supercopa da Itália

Ligações externas 
 Coppa Italia

Coppa Italia